Булон може да се отнася за:
 Селища във Франция
 Булон сюр Мер, регион Север – Па дьо Кале
 Булон Биянкур, регион Ил дьо Франс

 Други
 Булон (графство), графство в Северна Франция